David Norris, Dave Norris
 David Norris (ur. 1944) – irlandzki polityk
 David Norris (ur. 1972) – brytyjski żużlowiec
 David Norris (ur. 1981) – brytyjski piłkarz
 David Norris (ur. 1990) – amerykański biegacz narciarski
 Dave Norris (ur. 1939) – nowozelandzki lekkoatleta, skoczek w dal i trójskoczek
 David Norris – australijski skoczek do wody, olimpijczyk